Ри́нтелен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ринтелен, Антон (1876—1946) — австрийский политик и юрист.
 Ринтелен, Вильгельм фон (1855—1938) — генерал-лейтенант прусской армии.
 Ринтелен, Фриц Иоахим фон (1898—1979) — немецкий философ.
 Ринтелен, Эмиль фон (1897—1981) — немецкий дипломат, сын Вильгельма фон Ринтелена.